Prozodija, proučavanje svih značajki jezika koje utječu na stvaranje ritma i akustičnih efekata. U novije doba je uglavnom sinonim za versifikaciju.

U antici se prozodija smatrala dijelom gramatike. Bavila se duljinom i karakteristikama slogova, i proučavala kako različite kombinacije dugih i kratkih slogova tvore metre, obrasce ritma u poeziji Stare Grčke i Rima. U suvremeno doba se prozodija se bavi i mnogim drugim zvučnim karakteristikama jezika i pjesništva – stopama, rimom, ritmom, strofama – te je određuju kao sustavno proučavanje versifikacije. Ezra Pound je njen predmet odredio kao "artikulaciju ukupnog zvuka pjesme".

U lingvistici, prozodija se bavi naglascima i intonacijom u svakodnevnom govoru, te varijacijama u brzini i glasnoći govora.

Izvori

Književnost